HMS Phaeton je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Phaeton (1883) 
 HMS Phaeton (1914) 
 HMS Phaeton (1934)

Phaeton